Newburgh peut désigner :

Toponyme

Royaume-Uni  
  (Lancashire) ;
  (Écosse).

États-Unis  
 Newburgh (Indiana) ;
 Newburgh (Maine) ;
 Newburgh (État de New York) ;
 Newburgh, ville dans l’État de New York.

Patronyme 

 William de Newburgh, historien anglais du .

Titre 

 Comte de Newburgh, titre héréditaire dans la pairie d'Écosse.

Histoire américaine 

 Conspiration de Newburgh : complot organisé en mars 1783 à la fin de la guerre d'indépendance américaine.
 Lettre de Newburgh : lettre envoyée à George Washington le 22 mai 1782.
 Raid de Newburgh : raid réussi de partisans confédérés contre Newburgh, dans l'Indiana, le 18 juillet 1862.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis